

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Wallern im Burgenland

Francja 
 La Valla-en-Gier – miejscowość
 La Valla-sur-Rochefort – miejscowość

Szwecja 
 Valla – miejscowość

Osoby 
 Joseph Walla – francuski ksiądz
 Lorenzo Valla – włoski humanista
 Trebisonda Valla – włoska lekkoatletka

Zobacz też 
 Stora Valla
 Walla